2 miejscowości w Czechach:
 Horní Lhota – w powiecie Ostrawa-miasto w kraju morawsko-śląskim
 Horní Lhota – w powiecie Zlin w kraju zlińskim